Egli era un discendente di una famiglia dell'antica aristocrazia boiarda della Bucovina, un austro-ungarico de etnica rumena, governatore del Ducato di Bucovina e membro della Herrenhaus, la Camera Alta del Consiglio imperiale d'Austria.

Biografia 

Dopo aver superato la sua maturità nel 1846 con riconoscimenti, Alexander ha studiato filosofia e giurisprudenza presso le università di Cernovizza e Leopoli. Dal 1850 ha lavorato come avvocato a Cernovizza e dopo il 1859 riuscì Baron Jordaki proprietà di suo padre.

Attività politica 

Alessandro divenne un membro della "autonomista rumeno partito conservatore" e ha iniziato la sua carriera politica nel 1862, quando fu eletto come uno dei loro rappresentanti nel Consiglio (Dieta) della Bucovina. Ha attirato molta attenzione, perché ha fatto una campagna, insieme ad altri membri del suo parlamento (compresi Eudoxius von Hormuzaki, Costin, Flondor) una campagna con successo a Vienna per la limitazione del monopolio e autocrazia della Chiesa ortodossa.

Nel 1863 il barone cofondato la società "Junimea", il più influente sindacato rumeno intellettuale, culturale e politico del XIX secolo. Ha continuato a sostenerlo e più tardi divenne membro onorario.

Il 24 febbraio 1867 l'imperatore Francesco Giuseppe lui designato a succedere al padre come membro nel Herrenhaus, la Camera Alta del Parlamento Imperiale di Vienna nel 1867, era l'unico rappresentante del Ducato di Bucovina in questa camera per tredici anni. Infine, nel 1880, metropolita della Bucovina e Dalmazia Sylvester Morariu-Andriewicz, divenne anche un membro di questa istituzione. 
Dal 1870 al 1871 e il nuovo 1884-1892, ha assunto la carica di governatore del Ducato di Bucovina. Grazie al suo rapporto con la corte viennese ha anche ottenuto, che nel 1876 la lingua rumena è stato approvato come lingua di insegnamento presso il Liceo di Suczawa. Il permesso di insegnare in romeno in classi speciali delle scuole superiori a Czernowitz seguita alcuni anni più tardi.

Egli ha anche insistito, nonostante la sua posizione di leader nel fazione federale dell'aristocrazia rumena e come Governatore della Bucovina, che tutti i cittadini avevano il diritto di esercitare liberamente la propria religione e cultura, e di avere la loro lingua madre riconosciuta, ma sempre sotto l'egida della monarchia asburgica e la dirigenza del imperatore. Dopo il Regno di Romania è stata fondata nel 1881, Alessandro ha dimostrato di essere un avversario risoluta del crescente numero di sostenitori per il collegamento della Bucovina con la Romania. Nel suo discorso di apertura come governatore proposta in lingua tedesca al Parlamento Bucovina il 22 luglio 1884, ha invitato tutti i parlamentari, di procedere all'unanimità nel sostenere l'autonomia provinciale all'interno del concetto di stato austriaco. Ha anche una campagna per il riconoscimento giuridico delle lingue tedesco, rumeno e ruteni, sottolineando che la lingua tedesca è il legame comune di tutti i popoli della monarchia. Questi sono evoluti storicamente e di fatto come unica lingua ufficiale, ed è quindi di essere governati da loro. Era considerato un pioniere dell'idea di una Europa unita delle nazioni.

Nel 1885 Sua Imperiale e Reale Apostolica Maestà assegnato il barone l'Ordine della Corona di Ferro di 2ª classe e, nel 1888, in occasione della sua riconferma come governatore, il rango di un "Real consigliere segreto".

Attività economica 

Al fine di migliorare lo stato dell'agricoltura sulla sua proprietà ha fondato due villaggi chiamati dopo lui e la moglie: "Alexanderdorf" (1863) e "Katharinendorf" (1869). Ci si stabilì agricoltori tedesco-luterani dalla zona e dalla Galizia. In entrambi i luoghi ha costruito scuole tedesche (1870 e 1875). Famiglie di coloni dovevano pagare piccole, le tasse regolari per il loro mantenimento. Perché la vicina Chiesa luterana era di 70 km di distanza, a Czernowitz, ha fondato una chiesa luterana per i due villaggi.

Alexander ha cofondato la "Bucovina Landesbank" e era dal 1 ° giugno 1869 il suo azionista principale.

Già nel mese di luglio 1869 il Ministero del Commercio ha approvato lui l'applicazione per azionare una linea de ferrovia a cavalli Hliboka -Storosynetz – Komanestie - Zadowa - Lukawetz a Berhometh e Lopuszna. Alcuni anni più tardi, due consorzi stavano progettando di costruire due linee ferroviarie locali a vapore. Alexander ha promosso lo sviluppo della rete, con la costruzione del tratto di 57 km Hliboka - Berhometh, che ha aperto il 30 novembre, 1886. La linea ferroviaria ha usato per trasportare il legno dalle foreste della famiglia.

Il Barone ha acquisito il 1886 "Wassilko-Palais", un edificio a Herrengasse No. 38, a Czernowitz. Ha inoltre completato la costruzione del "Castello Berhometh", che era stata distrutta da un incendio nel l'offensiva russa del 1915, durante la prima guerra mondiale. Nel 1889 il barone ordinò anche la costruzione di una nuova chiesa a Berhometh.

Patrimonio 
Era di gran lunga il più grande proprietario terriero in Bucovina (28 000 ettari) e uno dei più grandi dell'impero austro-ungarico. Perché i suoi fratelli sono morti senza figli, l'imperatore Francesco Giuseppe I, con il consenso di entrambe le Camere del Parlamento imperiale, lo ha approvato nel 1888 per stabilire e guidare una "Realfideikommisss". Per questo fanno parte i villaggi Berhometh, con Alexanderdorf e Katharinendorf, Panca, Lopuszna, Schipot/Seret, Mihova, Czereszenka, Lipoweni, Sziskoutz e Zeleneu.

Nel 1924 la "Wassilkogasse" a Czernowitz, una strada laterale della "Herrengasse", dal nome della famiglia, è stato rinominato, per onorarlo. L'autore ebreo tedesco Paul Celan cresciuto su questa strada, in numero di n ° 5.

Famiglia 

Il figlio primogenito del barone Jordaki (Berhometh, 4 marzo 1795 – Berhometh, 6 novembre 1861) sposò, il 16 giugno 1859, Katharina (21 luglio 1843 - 27 dicembre 1920), la figlia di un proprietario terriero e proprietario di Castello Hlinița, Jordaki cavaliere von Flondor (1798-1868). Dal matrimonio nacquero quattro figli: 
Georg (17 febbraio 1864 – 24 marzo 1940), real consigliere segreto, governatore del Ducato di Bucovina e membro ereditario della Herrenhaus, poi dal 1919 senatore rumeno
 Stephan (10 giugno 1869 – 31 agosto 1933), capitano di cavalleria e consigliere imperiale al Ministero degli Interni
 Alexander (1871–1920) militare e agente segreto austriaco
 Viktor (19 maggio 1872 – 13 luglio 1934), alta autorità religiosa rumeno-ortodossa.

Onorificenze

I conti Wassilko

Note

Bibliografia 
 Justus Perthes: Die Gothaschen Genealogischen Taschenbücher des Adels SZ, GB 1919, S. 606.
 Justus Perthes: Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Gräflichen Häuser, Teil B, Perthes, 1868, 114 Jahrgang 1941, S. 536-537.
 Ion Nistor: Istoria Bucovinei, Ed. Humanitas, Bucarest, 1991, S. 128, S. 260, in Rumänischer Sprache
 Erich Prokopowitsch: Der Adel in der Bukowina, Südostdeutscher Verlag, München, 1983, S. 141-147
 Almanach der Zeitschrift für Literatur Junimea, Iaşi, 1926.
 Ion Drăguşanul: divers Bucovina faptului, vol. 1,2, Editura Bucovina Viitoare, Suceava, 2002.

Altri progetti